Diese Liste enthält alle Spiele der kapverdischen Fußballnationalmannschaft, sofern sie von der FIFA als offizielle Spiele anerkannt sind. Alle Ergebnisse aus kapverdischer Sicht.

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Länderspielbilanzen

Weblinks 
 Alle Ergebnisse der kapverdischen Fußballnationalmannschaft

Kap Verde
!Landerspiele